Denne liste over fredede bygninger i Ærø Kommune viser alle fredede bygninger i Ærø Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

 1690

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Ærø Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Ærø Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Ærø Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments